Ани́щенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Анищенко, Андрей Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Анищенко, Вадим Семёнович (1943—2020) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Анищенко, Виктор Александрович (1926—1976) — советский игрок в хоккей с мячом, футболист.
 Анищенко, Геннадий Васильевич (1937—2020) — советский и российский хореограф.
 Анищенко, Глеб Александрович (род. 1952) — советский и российский общественный деятель.
 Анищенко, Евгений Константинович (1955—2021) — белорусский историк.
 Анищенко, Елена Александровна (род. 1975) — украинская актриса.
 Анищенко, Иван Петрович — советский генерал-майор&
 Анищенко, Калистрат Романович (1885—1929) — украинский писатель, журналист.
 
 Анищенко, Сергей Петрович (1923—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Анищенков
 Онищенко